Хедфорд (Хидфорд;  ; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт) у дорог  и .

Демография 
Население — 760 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 703 человека.

Данные переписи 2006 года:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Населённые пункты графства Голуэй